Ansan (Coreia do Sul) — cidade na província de Gyeonggi, Coreia do Sul 
 Ansan — comuna de Gers, França
 Yantsu ou Ansan — forma de treinar caratê

Desambiguações de topônimos